BNP Paribas Open 2012 (kobiety)
 BNP Paribas Open 2012 (mężczyźni)